Jean Mihail se poate referi la:
 Jean Mihail (1875-1936), om de afaceri, unul dintre cei mai bogați români din perioada interbelică;
 Jean Mihail (1896-1963), regizor de film român.

Nume de familie românești